One Step Beyond steht für:

 One Step Beyond (Band), australische Band
 One Step Beyond…, Album von Madness (1979)
 One Step Beyond (Fernsehserie, 1959) (Alcoa Presents: One Step Beyond), US-amerikanische Fernsehserie (1959–1961) 
 One Step Beyond (Fernsehserie, 2004), australische Fernsehserie (2004–2006)